Katunarić ist der Familienname folgender Personen:

 Dražen Katunarić (* 1954), jugoslawischer bzw. kroatischer Schriftsteller
 Vjeran Katunarić (* 1949), jugoslawischer bzw. kroatischer Soziologe